

Patronyme 
 correspondant à savetier en langue d'oc.

 Apollonie Sabatier (née Joséphine Savatier, 1822-1889), muse de Charles Baudelaire (Madame Sabatier) ;
 
 Armand Sabatier (1834-1910), médecin et professeur de médecine ;
 Bonaventure Hippolyte Sabatier (1773-1842), général de brigade français ;
 Camille Sabatier (1851-1919), homme politique français ;
 Cyril Sabatier (1971-), coureur cycliste français ;
 Ernest Sabatier (1886-1965), missionnaire français ;
 Florian Sabatier (1990-), joueur français de hockey sur glace ;
 François Sabatier (1945-), musicologue français ;
 François Sabatier-Ungher (1818-1891), mécène, critique d'art et traducteur français ;
 Gérard Sabatier (1941-), historien français ;
 Jean Isaac Sabatier (1756-1829), général de brigade français ;
 Jenny Sabatier (1840-), poétesse française, auteure d'articles de mode et de proverbes ;
 Jules-David-César Sabatier (1905-1987), militant anarchiste français ;
 Just Pasteur Sabatier (1754-1818), général de brigade français ;
 Justin Sabatier (1792-1869), numismate français ;
 Léon Sabatier (1891-1965), peintre, fresquiste, militant communiste et résistant
 Louis Sabatier (18?-18?), explorateur français ;
 Luc Sabatier (19?-), skieur handisport français ;
 Marcelin Sabatier (1881-1956), sculpteur du Puy-en-Velay
 Maurice Sabatier (1841-1915), avocat français ;
 Maurice Sabatier (1897-1989), haut-fonctionnaire français sous Vichy ;
 Patrick Sabatier (1951-), animateur et producteur français de radio et télévision ;
 Patrick Sabatier (1947-), homonyme du précédent, journaliste, membre fondateur et directeur adjoint de Libération de 1973 à 2007 ;
 Paul Sabatier (1854-1941), chimiste français, prix Nobel en 1912 ;
 Paul Sabatier (1858-1928), pasteur et historien français ;
 Pierre Sabatier (1654-1733), évêque français du  ;
 Pierre Justin Sabatier (1792-1869), numismate français ;
 Raoul Sabatier (1880-1939), journaliste français ;
 Raphaël Bienvenu Sabatier (1732-1811), chirurgien français ;
 Robert Sabatier (1923-2012), écrivain et poète français, membre de l'Académie Goncourt ;
 Roland Sabatier (1942-), artiste lettriste français ;
 Roland Sabatier (1942-), illustrateur français ;
 William Sabatier (1923-2019), acteur français ;
 William Sabatier (1974-), bandonéoniste, compositeur et arrangeur français.

Noms proches 
 Pierre Louis André Sabathier (1739-1813), député du Cher à l'Assemblée nationale législative

Divers 
 les couteaux Sabatier doivent leur nom à plusieurs familles de Thiers ;
 Nickel de Sabatier-Senderens, nommé en l'honneur de Paul Sabatier.

Voir aussi

Notes et références

Notes

Référence 

Patronyme occitan